La temporada 1939 de la Gruppa A fue la 5ª de la Primera División de la Unión Soviética.

Pts = Puntos; PJ = Jugados; G = Ganados; E = Empatados; P = Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de goles

Referencias
 

Fútbol en 1939]
Temporadas de la Primera División de la Unión Soviética
Unión Soviética en 1939